Arondismentul Briey (în ) este un arondisment din departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Jarny
 Cantonul Longwy
 Cantonul Mont-Saint-Martin
 Cantonul Pays de Briey
 Cantonul Pont-à-Mousson
 Cantonul Villerupt

1973-2015
 Cantonul Audun-le-Roman
 Cantonul Briey
 Cantonul Chambley-Bussières
 Cantonul Conflans-en-Jarnisy
 Cantonul Herserange
 Cantonul Homécourt
 Cantonul Longuyon
 Cantonul Longwy
 Cantonul Mont-Saint-Martin
 Cantonul Villerupt

Comune 

Briey